Northern District kan syfta på:

Belize 

 Orange Walk, distrikt, 
 Corozal (distrikt), distrikt,

Israel 

 Norra distriktet, distrikt,

Papua Nya Guinea 

 Northern Province (provins i Papua Nya Guinea),